Международная молодежная библиотека (IYL) ( , IJB) в Мюнхене — это библиотека специализируется на коллекциях детской и молодежной литературы со всего мира, уделяя особое внимание международному сотрудничеству. Эта библиотека является крупнейшей в мире в своем роде и работает с июня 1983 года в замке Блутенбург в мюнхенском районе Оберменцинг, а до этого времени библиотека располагалась в Швабинге.

Деятельность 

Международная молодежная библиотека — это центр международной детской и молодежной литературы. В библиотеке проводятся занятия по чтению, семинары, дискуссии, развивающие программы, выставки.

При поддержке других литературных учреждений библиотека проводит форум международной детской и молодежной литературы.

С 2010 года Международная молодежная библиотека проводит фестиваль «Белые вороны» по международной детской и юношеской литературе, который проводится каждые 2 года.

В 2013 году присуждена первая премия Джеймса Крюсса по международной детской и молодежной литературе среди литературных дебютантов.

Библиотека выпускает список рекомендаций «Белых воронов» и ежегодник «Das Bücherschloss» (Замок книг). Благодаря «Arche Kinder Kalenders» («Календарь Arche для детей») библиотека расширяет культурные горизонты для детей.

Благодаря писательским и кураторским выставочным мастерским, литературному музею библиотека стала ключевым партнером для школ и детских садов.

Детская библиотека содержит более 30 000 книг и электронных носителей на более чем 20 различных языках, которые можно бесплатно предлагаются читателям.

История 

Мюнхенская библиотека была основана в 1949 году журналисткой и писателем Еллой Лепман. Идея имела огромный успех благодаря выставке молодежной книги в 1946 году, материалы с которой легли в основу собрания библиотеки.

14 сентября 1949 года открылась международная молодежная библиотека с собранием более 8000 томов. Идея Джеллы Лепман продвигать терпимость, толерантность и понимание других форм жизни и культур с помощью международных детских и молодежных книг в качестве влиятельного материала была воспринята публикой с большим интересом. Международная молодежная библиотека служит архивом ценных и редких коллекций, а также местом для встреч и общения детей, а также для продвижения гуманистических целей.

Коллекция 
Международные каталоги книг и исторические коллекции библиотеки являются единственными в своем роде и доступны исследователям в научном читальном зале для изучения. Программа стипендий для иностранных ученых, финансируемая Министерством иностранных дел, преследует цель поддержки исследований в области международной детской и юношеской литературы, поддержки иллюстраций и содействия научному обмену и международному сотрудничеству.

Коллекция включает более 600 000 детских и молодежных книг на 150 языках, в том числе ценные коллекции исторических детских книг. Также в библиотеке имеется более 30 000 наименований международной исследовательской литературы, а также около 150 текущих технических периодических изданий на многих языках.

Каталог книг библиотеки можно найти в Интернете.

Коллекция также пополняется за счет поместья таких авторов, как Джеймс Крюсс или Ханс Бауманн.

Литературные музеи 
Библиотека в замке Блутенбург служит домом для нескольких литературных музеев:

Музей Михаэля-Энде (открыт в 1998 г.),

Башня Джеймса Крюсса, Комната Эриха-Кестнера,

а с июля 2005 г. — Бинетт-Шредер-Кабинетт.

В каждом выставочном зале экспонируются многочисленные книги и иллюстрации, письма, дневники и личные статьи представляемых людей.

Белые вороны 
Библиотека также публикует ежегодный список рекомендаций по детской и молодежной литературе « Белые вороны». Каталог ежегодно публикуется на Болонской ярмарке детской книги . Его содержание выбирается жюри языковых специалистов и включает новые выпуски из более чем 40 стран на более чем 30 языках.

Директора 
 1949—1957: Джелла Лепман
 1957—1982: Вальтер Шерф
 1982—1983: Вольфганг Фогельгесанг
 1983—1992: Андреас Боде
 1992—2007: Барбара Шариот
 с 2007: Кристиан Раабе

Литература 
 
 
  1992.  bzw.

Примечание

внешняя ссылка 
 
 Замок Блутенбург, Sitz der IJB
 Foto der Gründerin

Детские библиотеки
Библиотеки Мюнхена